Liebe macht blind steht für:

 Liebe macht blind (1925), deutscher Stummfilm
 Liebe macht blind (1972), deutscher Fernsehfilm
 Liebe. Macht. Blind., deutscher Fernsehfilm (2001)
 Klara Sonntag – Liebe macht blind, deutsche Filmkomödie von Jeanette Wagner der Reihe Klara Sonntag (2022)
 Tatort: Liebe macht blind, deutsche Tatort-Folge (2006)